Министерство внутренних дел — государственное учреждение в различных странах:

 Министерство внутренних дел Азербайджана
 Министерство внутренних дел Албании
 Министерство внутренних дел Бельгии
 Министерство внутренних дел и культуры Бутана
 Министерство внутренних дел Грузии
 Министерство внутренних дел Израиля
 Министерство внутренних дел Италии
 Министерство внутренних дел Малайзии
 Министерство внутренних дел Республики Беларусь
 Министерство внутренних дел Республики Казахстан
 Министерство внутренних дел Российской империи
 Министерство внутренних дел Российской Федерации
 Министерство внутренних дел СССР
 Министерство внутренних дел США
 Министерство внутренних дел Туркмении
 Министерство внутренних дел Украины
 Министерство внутренних дел Швейцарии
 Министерство внутренних дел Эстонии
 Министерство внутренних дел Японии

См. также 
 «ХК МВД» — российский хоккейный клуб
 «МВД России» — российский футбольный клуб
 «Динамо МВД» — киргизский футбольный клуб
 «Динамо-УВД» — киргизский футбольный клуб
 «Динамо-МВД» — российский хоккейный клуб
 «Динамо-ГУВД» — российский женский баскетбольный клуб